P38 ou P-38 peut se référer à :

Domaine militaire et armes 
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy ;
 Lockheed P-38 Lightning, un avions de chasse américain ;
 Walther P38 est un pistolet semi-automatique.

Médecine 
 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère, d'après la classification internationale des maladies.

Télévision 
 In Memory of the Walther P38, téléfilm d’animation japonais de Hiroyuki Yano diffusé en 1997.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres